Symphyonema är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Symphyonema ingår i familjen Proteaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Proteaordningen
Symphyonema